604 steht für:
 die natürliche Zahl 604
 das Jahr 604
 Peugeot 604, französisches Fahrzeug
 Tatra 604, tschechoslowakischer Kleinwagen-Prototyp
 Avro 604, britisches Flugzeug
 Glasflügel 604, deutsches Segelflugzeug
 Bombardier Challenger 604, Weiterentwicklung der Bombardier Challenger 600, kanadisches Flugzeug

Siehe auch:
 das Jahr 604 v. Chr.
 604 Records